D228 (Gers), een departementale weg in het Franse departement Gers
 D228 (Val-de-Marne), een departementale weg in het Franse departement Val-de-Marne